Jan Rabèl kan syfta på:

Haiti 

 Jean Rabel, kommun, Nord-Ouest, 
 Jean-Rabel, ort, Nord-Ouest,